Wilhelm von Hessen-Philippsthal ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm von Hessen-Philippsthal (1726–1810), paragierter Landgraf von Hessen-Philippsthal, siehe Wilhelm (Hessen-Philippsthal)